

Sigle 
Le sigle AOC peut signifier :
  , les coordonnées cartésiennes tridimensionnelles.
  (auparavant Amiral Overseas Corporation);
  ;
  ;
 Age of Chivalry, un jeu vidéo multijoueur ;
 Age of Conan, un jeu vidéo de type MMORPG sorti en 2008 ;
  ;
 Alexandria Ocasio-Cortez, une représentante démocrate américaine ;
 , un forum de l'ONU ;
 Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques française (au 11/11/2022) ;
 appellation d'origine contrôlée ;
 AOC Analyse, Opinion, Critique : média d'idées ;
 .

Code 
Le code AOC peut faire référence à :
 .